Alfred Schwarzmann – ginnasta tedesco
 Michael Schwarzmann – ciclista su strada tedesco
 Stefan Schwarzmann – batterista tedesco